Altmuehlopterus (signifiant l'« aile de la rivière Altmühl ») est un genre éteint de petits ptérosaures, un groupe éteint de « reptiles ailés ». Sa seule espèce, Altmuehlopterus rhamphastinus, était précédemment connue sous divers noms de genres dont Pterodactylus. La validité du genre est discutée.

Ses fossiles ont tous été découverts dans le calcaire de Solnhofen, une formation géologique du sud de l'Allemagne réputée pour la qualité de préservation de ses fossiles. Cette formation est datée du Tithonien inférieur (Jurassique supérieur), il y a environ entre  (millions d'années).

Découverte et historique 
 
L'holotype, BSP AS.I.745, a probablement été découvert à Mörnsheim près de Daiting en Bavière. Il s'agit d'un squelette en partie en connexion anatomique, avec son crâne, qui est conservé sur deux dalles en empreinte et contre-empreinte. Son histoire taxonomique est particulièrement complexe.

En 1851, le paléontologue allemand Johann Andreas Wagner le nomme Ornithocephalus, un nom aujourd'hui obsolète de Pterodactylus, sous le nom binominal de Ornithocephalus ramphastinus. Le nom spécifique ramphastinus fait référence au genre de toucans actuels Ramphastos, il est censé rappeler la forme de bec de toucan du grand museau de ce ptérosaure. En 1860, Christian Erich Hermann von Meyer corrige ce nom en rhamphastinus.
En 1871, le paléontologue britannique Harry Govier Seeley inclut ce spécimen dans le matériel type du genre Diopecephalus sans toutefois le désigner comme l'holotype de ce genre. Le paléontologue allemand Peter Wellnhofer en 1970, près de cent ans plus tard, reprend l'étude du fossile qu'il attribue donc librement au genre Germanodactylus sous le nom de Germanodactylus rhamphastinus. En 2004, Michael Maisch et ses collègues indiquent dans un diagramme que pour eux il représente un nouveau genre : Daitingopterus. Pour Vidovic et Martill ce spécimen reste un nomen nudum un nom non valide car il n'est pas (ou pas encore) publié avec une description adéquate.

Création du genre 
Vidovic et Martill en 2017, érigent donc un nouveau genre Altmuehlopterus pour abriter ce spécimen sous le nom de Altmuehlopterus rhamphastinus.

La création de ce nouveau genre s'inscrit dans un contexte taxonomique plus large. Durant la première moitié du , tous les ptérosaures découverts portaient le nom de Pterodactylus, qui est donc devenu un taxon poubelle. La taxonomie de ces espèces, puis des nouveaux genres auxquels certaines de celles-ci étaient rattachées, est donc très changeante et compliquée. La tendance générale à la fin du  et au début du  a été de réduire le nombre de ces taxons en prenant en compte les variations ontogéniques  et individuelles, l'existence vraisemblable de différenciations de niches entre les juvéniles et les adultes, ainsi que les différences de conditions de fossilisation.

À partir de 2014, Vidovic et Martill, quant à eux, en se basant une combinaison de caractéristiques plutôt que sur des autapomorphies, créent ou réactivent des genres pour d'anciens spécimens ayant été attribués au cours de leur histoire au genre Pterodacylus : Aerodactylus, Diopecephalus et Altmuehlopterus.

Classification 
Altmuehlopterus est placé par ses inventeurs comme un ptérodactyloïde euptérodactyloïde basal.

Le cladogramme suivant, établi par Vidovic et Martill en 2017, montre sa position assez basale chez les ptérodactyloïdes. Il n’apparaît cependant pas dans l'analyse phylogénétique réalisée en 2018 par Longrich, Martill et Andres, qui intègre par contre la description du genre très basal Kryptodrakon :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 calcaire de Solnhofen
 Pterodactylus

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Reptile préhistorique d'Europe
Taxon fossile décrit en 2017
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile non connu en Paleobiology Database